Un mot à la mode peut être :

 un mot à la mode (linguistique), en général
 un buzzword, mot à la mode, en rapport avec une nouveauté, qui attire l'attention et impressionne.